Полесский национальный университет () — высшее учебное заведение в городе Житомир.

История 
В 1920 году в селе Новая Чертория Новоград-Волынского уезда Волынской губернии был открыт Волынский агротехникум, в 1922 году переведённый в Житомир.

После объединения в 1930 году Волынского сельскохозяйственного техникума и Житомирского землеустроительного техникума 12 июня 1930 года был создан Житомирский сельскохозяйственный институт технических культур. С этого времени началась история института как высшего сельскохозяйственного учебного заведения.

В 1933 году институт открыл заочное отделение.

1 сентября 1935 года учебное заведение было преобразовано в Житомирский сельскохозяйственный институт.

Во время Великой Отечественной войны институт пострадал в ходе боевых действий и во время немецкой оккупации города (9 июля 1941 - 31 декабря 1943), но уже 12 января 1944 года возобновил работу. Одновременно началось его восстановление.

В 1948 году был открыт зоотехнический факультет.

По состоянию на 1 января 1951 года здесь обучалось , в составе института действовали два факультета (агрономический и зоотехнический), заочное отделение, учебно-опытное хозяйство и ботанический сад.

В начале 1980-х годов основными направлениями деятельности института являлись подготовка квалифицированных специалистов для сельского хозяйства СССР и решение актуальных вопросов сельскохозяйственного производства полесских районов УССР.

В 1980 учебном году здесь обучалось , в составе института действовали 4 факультета со стационарным и заочным обучением (агрономический, зооинженерный, экономический и факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства), учебно-опытное хозяйство общей площадью 6378 га, научно-исследовательская лаборатория и библиотека (фонды которой насчитывали свыше 200 тыс. книг).

После провозглашения независимости Украины институт министерства сельского хозяйства СССР перешёл в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла Житомирский сельскохозяйственный институт в перечень предприятий и организаций, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

30 августа 2001 года учебное заведение было преобразовано в Житомирский государственный агроэкологический университет.

27 августа 2008 года учебное заведение получило статус национального университета и новое наименование: Житомирский национальный агроэкологический университет.

4 февраля 2015 года Кабинет министров Украины передал университет из сферы управления министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ведение министерства образования и науки Украины.

4 марта 2020 года ректор Житомирского национального агроэкологического университета Олег Скидан опубликовал приказ министра образования и науки Украины Анны Новосад № 329 от 3 марта 2020 года о переименовании учебного заведения в Полесский национальный университет.

Современное состояние 
Корпус института находится в бывшем здании окружного суда 1898 года постройки, которое является памятником архитектуры.

В составе университета 8 факультетов, 45 кафедр, 5 научно-инновационных институтов, НИИ региональных экологических проблем, опытное поле, ботанический сад, учебная ферма, учебно-научно-производственная клиника ветеринарной медицины, библиотека, редакционно-издательский отдел, сеть пунктов общепита (4 столовых, 5 буфетов и 2 кафе) и спортивная база.

Известные выпускники 
Герои Социалистического Труда С. Г. Бойко, Л. А. Любченко и С. М. Трохимчук.

Самый высокий человек Украины Леонид Стадник, один из самых высоких людей среди живших на Земле.

Примечания 

Высшие учебные заведения СССР
Университеты Украины
Национальные высшие учебные заведения Украины
Высшие учебные заведения Житомира
Полесский национальный университет